Königin der Nacht steht für:

 eine Gestalt aus der Oper Die Zauberflöte
 zahlreiche großblütige, nachts blühende Kakteenarten, unter anderem:
Selenicereus, insbesondere Selenicereus grandiflorus
Epiphyllum, zum Beispiel Epiphyllum oxypetalum
Peniocereus, zum Beispiel Peniocereus greggii
Hylocereus
Echinopsis
 Seerosen der Gattung Victoria
 einige Filme und Schlager, unter anderem:
 Königin der Nacht (1985), Schlager von Peter Orloff
 Königin der Nacht (1987), französischer Film von Walerian Borowczyk
 Königin der Nacht (2008), Schlager von Isabel Varell
 König in der Nacht, Album des Schlager-Duos Fantasy (2010)
 Königin der Nacht (2017), deutscher TV-Film von Emily Atef
 Vienna Blood – Königin der Nacht, britisch-österreichischer Fernsehfilm von Umut Dağ (2019)